William Gaines ist der Name folgender Personen:

* William Gaines (Journalist) (* 1933), US-amerikanischer Journalist und Hochschullehrer 
 William E. Gaines (1844–1912), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 William Maxwell Gaines (1922–1992), US-amerikanischer Verleger